Скусниченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Скусниченко, Пётр Ильич (род. 1950) — российский оперный певец (тенор), вокальный педагог, профессор Московской консерватории, народный артист Российской Федерации.
 Скусниченко, Яков Соловьёвич (1914—1943) — заместитель командира батальона, капитан, Герой Советского Союза.